Sykes puede referirse a
Mark Sykes (1879-1917), un noble inglés, partícipe en el Acuerdo Sykes-Picot secreto de mayo de 1916
William Henry Sykes (1790-1872), un oficial del ejército británico en la India, político y ornitólogo
William Russell Sykes (1927-), un botánico neozelandés